Kedrowy (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kedrowy (Tomsk), Stadt in der Oblast Tomsk
 Kedrowy (Krasnojarsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnojarsk
 ländlicher Siedlungen:
 Kedrowy (Irkutsk, Tschunski), in der Oblast Irkutsk, Rajon Tschunski
 Kedrowy (Irkutsk, Ust-Ilimsk), in der Oblast Irkutsk, Rajon Ust-Ilimsk
 Kedrowy (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Kedrowy (Krasnojarsk, Berjosowka), in der Region Krasnojarsk, Rajon Berjosowka
 Kedrowy (Krasnojarsk, Kosulka), in der Region Krasnojarsk, Rajon Kosulka
 Kedrowy (Krasnojarsk, Nischni Ingasch), in der Region Krasnojarsk, Rajon Nischni Ingasch
 Kedrowy (Magadan), in der Oblast Magadan
 Kedrowy (Omsk), in der Oblast Omsk
 Kedrowy (Tjumen), in der Oblast Tjumen